Adenophora može označavati:
Adenophora (Animalia), rod kukaca dvokrilaca (diptera) u porodici Phoridae
Adenophora (Plantae), biljni rod u porodici Campanulaceae